Takáts Márton (1732–1818) teológus, püspök
 Takáts Márton (1971) grafikus
 Takáts Márton (1992) zongorista